Arachne (mythologie), een figuur uit de Griekse en Romeinse mythologie
Arachne (Cleemput), een compositie van de Belgische componist Werner van Cleemput
Arachne (webbrowser), een webbrowser voor DOS en Linux